Dubnica kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Dupnitsa (ort i Bulgarien), Kjustendil, Obsjtina Dupnitsa, 
 Dbnitsa, distrikt, Blagoevgrad, Obsjtina Grmen,

Slovakien 
 Dubnica nad Váhom – en stad och kommun i regionen Trenčín